Ayissi ist der Familienname folgender Personen:
 Alain Ayissi (* 1962), kamerunischer Radrennfahrer
 Henri Eyebe Ayissi (* 1955), kamerunischer Politiker